Znane postaci noszące nazwisko „Graff”:
 Agnieszka Graff (ur. 1970) – polska pisarka, nauczyciel akademicki, tłumaczka i publicystka związana z ruchem feministycznym
 Aleksander Graff (?–1919) – prawnik i ekonomista, działacz niepodległościowy i społeczny, członek Centralizacji „Zetu” i Związku Patriotyczego, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Alicja Graff (1917–2005) – stalinowska prokurator wojskowa, żona Kazimierza
 Henryk Graff (1888–1940?) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, starosta radzymiński i płoński, legionista, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Kazimierz Graff (1878–1950) – polski astronom, organizator Obserwatorium Astronomicznego w Poznaniu
 Kazimierz Graff (1917–2012) – polski prawnik, adwokat i prokurator, mąż Alicji
 Marzanna Graff (ur. 1969) – polska pisarka, aktorka, autorka tekstów piosenek i spektakli teatralnych
 Michał Graff (1896–1971) – kapitan żandarmerii Wojska Polskiego
 Stanisław Graff – ujednoznacznienie
 Tadeusz Graff (1895–1939) – podpułkownik artylerii Wojska Polskiego

Inne znaczenia:
 Graff – herb szlachecki
 (3202) Graff – planetoida z pasa głównego asteroid

Zobacz też 
 Graf